Brandstrup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Brandstrup (1859–1937), dansk arkitekt
 
 Mads Brandstrup (född 1978), dansk journalist
 Ole Brandstrup (1917–1994), dansk journalist

Danska efternamn